Побє́дне (до 1945 року — Шибан; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Примітки